Detta är en lista över småorter i Sverige 2005.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ä

Ö

Referenser 
Statistik för småorter 2005, Statistiska centralbyrån

Småorter
Småorter 2005
 2005